Apaegocera är ett släkte av fjärilar. Apaegocera ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Apaegocera